Aulnois ist der Name mehrerer Orte:

Aulnois, Gemeinde im französischen Département Vosges
Aulnois (Quévy), Dorf in der Gemeinde Quévy und ehemalige Gemeinde im belgischen Hennegau

Französische Gemeinden mit Namenszusatz:
Aulnois-en-Perthois im Département Meuse
Aulnois-sous-Laon im Département Aisne
Aulnois-sur-Seille im Département Moselle

Siehe auch:
 Aulnoy